Toponímia:
 Batman (Turquia), localitat turca
 Província de Batman, divisió administrativa de Turquia
 Còmics:
 Batman, personatge fictici de DC Comics
 Batman: Barcelona, el cavaller i el drac, novel·la gràfica protagonitzada per Batman i ambientada a la ciutat de Barcelona
 Videojocs:
 Batman: Arkham Asylum, videojoc d'acció/aventura, basat en l'univers de Batman, el personatge de DC Comics 
 Batman Beyond: Return of the Joker (videojoc), videojoc d'Ubisoft per Nintendo 64, Sony PlayStation i Game Boy Color 
 Batman Forever (videojoc), joc beat'em up basat en la pel·lícula homònima 
 Batman Returns (videojoc), videojoc llançat en diverses plataformes basat en la pel·lícula homònima 
 Cinema: 
 The Batman, sèrie de 15 capítols de Lambert Hillyer (1943)
 Batman (pel·lícula de 1966) 
 Batman (pel·lícula de 1989) 
 Batman Returns (1992)
 Batman Forever (1995)
 Batman & Robin (1997)
 Batman Begins (2005)
 The Dark Knight (2008)
 Miscel·lània:
 Batman (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca basada en l'univers de Batman
 B.A.T.M.A.N.